Рамблас има више значења:

 Рамблас (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Рамблас (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику